Miejscowości w Polsce:
 Biórków Mały
 Biórków Wielki